Bratko je lahko:

 Bratko, moško osebno ime 
 Bratko (priimek), priimek več znanih ljudi